Pocasset kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pocasset (Massachusetts)
Pocasset (Oklahoma)